«Доктор Рей и дьяволы» () — сербский кинофильм 2012 года, снятый режиссёром Динко Туцаковичем. Фильм раскрывает тайну биографии голливудского режиссёра Николаса Рэя, в которой есть «дыра» в период между 1963 и 1967 годами. Согласно авторам фильма, в это время американец снимал кино на Балканах по приглашению югославского продюсера.

Изначально роль Николаса Рэя должен был играть Уиллем Дефо, однако выбыл в связи с занятостью в других съёмках; в итоге главную роль исполнил малоизвестный актёр Пол Мюррей.

Сюжет 
После двух неудачных проектов известный голливудский режиссер Николас Рэй оставил свою молодую жену и дочь и приехал в Югославию по приглашению Ратко Дражевича, директора кинокомпании «Авала-фильм» из Белграда. В то время Рэй, который был коммунистом и наркоманом, работал над проектом «Доктор Рэй и его дьяволы» по роману культового писателя Дилана Томаса.

И если в США его семья, продюсер Сэмюэл Бронстон и актер Чарлтон Хестон организовали его поиски, даже наняв частного детектива, то в Сербии Рэя восхваляли и оберегали, с безоговорочного благословения президента Тито. И пока Рэй собирается снять авторский фильм, у Дражевича и его друзей были разные идеи, они хотели костюмированного зрелища, которое продвигало бы его компанию «Авала-фильм» как «Голливуд на Балканах», а СФРЮ как по-настоящему свободную страну между Западом и Железным занавесом.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы Сербии
Фильмы 2012 года
Фильмы-биографии Сербии
Фильмы-драмы Сербии
Кинокомедии 2012 года
Фильмы о режиссёрах